Корабль его величества «Челленджер» ():

 HMS Challenger (1858) — парусно-паровой корвет, который участвовал в первой океанографической экспедиции (1872—1876 годы)
 HMS Challenger (1902) — бронепалубный крейсер 2-го класса британского Королевского флота, одноимённого типа.
 HMS Challenger (1931) — английское гидрографическое судно, известное тем, что в 1951 году с него в Марианской впадине с помощью эхолота была зарегистрирована глубина 10 899 м.